Todiramphus lazuli — вид птиц семейства зимородковых (Alcedinidae). Подвидов не выделяют. Его можно найти на островах Серам, Амбон и Харуку. Встречается поодиночке и парами в низменных лесистых местностях, в том числе на возделываемых участках и в мангровых зарослях. Бледно-голубая окраска нижней части оперения уникальна среди зимородков в их южно-молуккском ареале. Шумные вокализации включают повторяющиеся серии «кер-чик» и крики «ки-ки-ки-ки…». Этот вид получил своё название из-за того, что его цвет напоминает лазурит.

Описание 
Самцы и самки имеют голубое оперение в верхней части тела. У самки белое горло и бледно-голубые грудь и живот, но у самца более белый цвет оперения на горле, живот имеет бледно-голубое оперение. Молодые особи имеют охристое оперение на горле, пятно возле клюва и пятнистую грудь с воротником.

Среда обитания 
Естественная среда обитания этого вида — субтропические или тропические влажные низменные леса, субтропические или тропические мангровые леса и плантации. Его среда находится под угрозой разрушения.

Примечания 

Тихоокеанские зимородки
Птицы Австралии и Океании
Животные, описанные в 1830 году